Das Golfturnier der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand zwischen dem 29. Juli und 1. August 2021 im Kasumigaseki Country Club statt. Insgesamt nahmen 60 Athleten teil.

Endergebnis

Hauptrunden

Entscheidung um Platz 3 
Sieben Athleten lagen nach der vierten Runde gemeinsam auf Platz 3, weshalb ein zusätzliches Play-off stattfand.

Weblinks 
 Zeitplan und Ergebnisse (englisch)

Einzel Männer